Ademaro Breviglieri (1937-2011) – calciatore italiano
 Cesare Breviglieri (... – ...) – calciatore italiano
 Italo Breviglieri (1904-1975) – calciatore italiano